Драфт НБА 2007 года проходил 28 июня в театральном зале Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Под первым номером «Портленд Трэйл Блэйзерс» выбрали Грег Одена. Новичком года стал Кевин Дюрант («Оклахома-сити Тандер»).

Первый раунд

Второй раунд

Примечания

Ссылки 
NBA.com: Draft 2007
NBA.com: NBA Draft Lottery 2007
2007 NBA Draft - ESPN
2007 NBA Draft - Basketball-Reference.com

Драфты НБА
НБА в сезоне 2007/2008